Иоэль Гильевич Малкин (, Нежин, Черниговская губерния, Российская империя — 14 июня 1958, Свердловск, РСФСР, СССР) — советский математик и механик.

Биография 
В 1927 г. окончил физико-математический факультет Казанского университета, продолжил обучение в аспирантуре по специальности «механика». В эти годы И. Г. Малкин серьёзно заинтересовался научными трудами А. М. Ляпунова.

В 1930—1938 гг. преподавал в Витебском педагогическом и Казанском авиационном институтах. Доктор физико-математических наук (1937), профессор (1937).

В 1938 году переезжает для работы в Свердловск и возглавляет кафедру теоретической механики Уральского университета, которой руководил до конца своей жизни. Установил тесные контакты с родственными кафедрами МГУ и ЛГУ, перевел на русский язык фундаментальный курс П.Аппеля по теоретической механике (П.Аппель. Теоретическая механика, т. 1-2. — М., 1960). По совместительству — заведующий кафедрой теоретической механики Уральского индустриального института (1938—1941).

Скончался 14 июня 1958 года, похоронен на Ивановском кладбище Екатеринбурга.

Научная деятельность 
И. Г. Малкин получил научные результаты, вносящие значительный вклад в развитие второго метода Ляпунова в теории устойчивости. Итогом изучения сложных вопросов теории критических случаев устойчивости стала монография «Теория устойчивости движения». Свои научные исследования И. Г. Малкин органически связывал с техническими приложениями. Этим объясняется его интерес к теории нелинейных колебаний, время обращения к которой совпало с началом внедрения результатов этой теории в практику. Исследования И. Г. Малкина, в которые он активно вовлекал молодежь, были посвящены развитию метода Ляпунова-Пуанкаре.

Основные работы 
 Метод Ляпунова и Пуанкаре в теории нелинейных колебаний. — М., 1949.
 Теория устойчивости движения. — М.; Л., 1952.
 Некоторые задачи теории нелинейных колебаний. — М., 1956.

Ссылки 
 Уральский университет в биографиях
 Краткая биография
 Аннотация монографии И. Г. Малкина

Выпускники Казанского университета
Преподаватели Витебского государственного университета
Преподаватели Казанского технического университета
Преподаватели Уральского государственного университета
Преподаватели Уральского технического университета
Механики СССР
Математики по алфавиту
Математики XX века
Математики СССР
Доктора физико-математических наук
Похороненные на Ивановском кладбище (Екатеринбург)